Gloria Habsbursko-Lotrinská (německy Gloria von Habsburg-Lothringen, Erzherzogin von Österreich; * 15. října 1999, Salcburk) je rakouská šlechtična, modelka a závodní lyžařka.

Život a činnost 
Narodila 15. října 1999 v Salcburku a 18. ledna 2001 byla pokřtěna tamtéž jako Gloria Maria Bogdana Paloma Regina Fiona Gabriella von Habsburg-Lothringen.

Jejími rodiči jsou Karel Habsbursko-Lotrinský (* 1961), syn korunního prince Oty Habsburského (1912-2011) a vnuk posledního rakouského císaře a českého krále Karla I. a hraběnka Francesca von Thyssen-Bornemisza (* 1958).

Má dva starší sourozence, sestru Eleonoru (* 1994) a Ferdinanda Zvonimíra (* 1997). Sestra Eleonora je od roku 2020 provdaná za belgického automobilového závodníka Jérôma d’Ambrosio, který je tak jejím švagrem.

Žije v Londýně, kde studuje obor mezinárodní vztahy. V dubnu 2019 se svými sourozenci ve Vídni pro módní časopis L’Officiel, nafotila sérii fotografií Alice Berg.

Po explozi v Bejrútu v létě 2020 Gloria odjela do Libanonu, aby se připojila k mezinárodní pomoci lidem v nouzi.

Titul 
Teoretický titul Glorie Habsbursko-Lotrinské zní Její císařská a královská Výsost arcivévodkyně rakouská, královská princezna maďarská, česká a chorvatská. Tradičních dynastických titulů arcivévodkyně rakouská a královská princezna maďarská, česká a chorvatská však neužívá, neboť ty nejsou v uvedených státech uznávány. Příležitostně bývá některým z těchto titulů označena ve společenském kontextu, či v genealogické literatuře, avšak tyto tituly jsou v současném Rakousku zakázané zvláštním zákonem. Kromě toho se její dědeček Otto von Habsburg v roce 1961 oficiálně vzdal svého nároku na rakouský trůn.

Původ

Reference

Externí odkazy 
 Eléonore, Ferdinand et Gloria d'Autriche - Gloria se svými sourozenci na noblesseetroyautes.com
 Gloria se svými sourozenci na lofficiel.at, fotografie 

Gloria
Gloria
Gloria
Narození v roce 1999
Narození 15. října
Narození v Salcburku
Žijící lidé
Ženy